Set Me Free  – singolo dei The Kinks del 1965
 Set Me Free  – singolo di Lolo Ferrari del 1997
 Set Me Free  – singolo dei Velvet Revolver del 2003
 Set Me Free  – album di Marion Raven del 2007
 Set Me Free – singolo degli A Touch of Class
 Set Me Free – singolo degli Sweet estratto dall'album Sweet Fanny Adams
 Set Me Free – singolo di Eden Alene del 2021